Michael Silverman ist der Name folgender Personen:

* Michael Silverman (Bassist), US-amerikanischer Jazzbassist 
 Michael Silverman (Pianist), US-amerikanischer Jazzpianist 
 Michael R. Silverman (* 1943), US-amerikanischer Mikrobiologe

Siehe auch:
 Mike Silverman, US-amerikanischer Musiker und Straßenkünstler